Poißl ist der Familienname folgender Personen:

 Louise von Poißl (um 1810–nach 1874), österreichische Opernsängerin, siehe Louise Gned
 Zacharias von Poißl, deutscher Opernsänger, Sohn von Johann Nepomuk Poißl